Qualsevol de les espècies salvatges descrites dins del gènere Capra:
 Cabra salvatge asiàtica (C. aegagrus), espècie del pròxim orient i ancestre de la cabra domèstica.
 Cabra salvatge ibèrica (C. pyrenaica), l'espècie pròpia de la península Ibèrica.